MacGillivray est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Variante 
 , autre nom de famille écossais et irlandais.

Étymologie 
MacGillivray est un prénom et un nom de famille dérivé de la langue gaélique. Le nom peut être écrit en gaélique écossais moderne Bràigheach, MacGille, MacGilleBhràth ou MacIlleBhràth. MacGilleBhràth, « fils de GilleBhràth ».

Mac est un suffixe à valeur patronymique signifiant « fils de ».

Patronyme 

  (1948-), auteur-compositeur, guitariste et historien de la musique canadien ;
  (1865-1931), homme politique canadien ;
  (1993-), footballeur écossais ;
  (1972-), joueur de billard écossais ;
  (1906-1966), administrateur colonial des États malais fédérés ;
  (1976-), rugbyman écossais ;
  (1893-1949), homme politique canadien ;
  (1945-), réalisateur et directeur de la photographie américain ;
  (1840-1939), homme politique australien ;
 James Pittendrigh MacGillivray (1856-1938), sculpteur écossais ;
 John MacGillivray (1821-1867), explorateur et botaniste britannique ;
  (1834-1895), médecin et botaniste écossais ;
 Robert James MacGillivray Neill (1952-), homme politique britannique ;
  (1957-), écrivain américain ;
 William MacGillivray (1796-1852), naturaliste et ornithologue écossais ;
  (1891-1975), homme politique australien ;
 William D. MacGillivray (1946-), monteur, scénariste, réalisateur et producteur canadien ;

Prénom 
MacGillivray est un prénom notamment porté par :

Premier prénom 
 MacGillivray Milne (1882-1959), homme politique américain ;

Deuxième prénom 
 Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955), archéologue britannique ;
 Donald MacGillivray Nicol (1923-2003), byzantiniste britannique ;
  (1878-1939), physicien et homme politique canadien.

Toponyme 
 , localité de l'île Kangaroo Island dans l'état d'Australie-Méridionale en Australie.

Littérature 
 Fiona MacGillivray, série de 4 romans policiers de l'écrivaine canadienne Vicki Delany sortie de 2009 à 2013 ;

Zoologie 
 Prion de MacGillivray (Pachyptila salvini macgillivrayi), oiseau de mer endémique des îles Amsterdam et Saint-Paul dans les terres australes et antarctiques françaises.
 MacGillivray's warbler, nom anglais de la Paruline des buissons (Geothlypis tolmiei), espèce de passereaux d'Amérique du Nord appartenant à la famille des Parulidae.

Divers 
 , clan écossais des Highlands, membre du  ;
 , studio de cinéma américain spécialisé dans les films documentaires, fondé par Greg MacGillivray et Jim Freeman.

Astronomie 
 (7228) MacGillivray, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme anglais
Patronyme écossais
Patronyme irlandais